Comunicació:
Televisió de Maçanet.
Televisió de Manresa.
Televisió de Mataró.
Televisió Menorquina.
Televisió Murera.
 Esport:
TVM. Equip ciclista neerlandès